Osoby o tym nazwisku:
 Andrzej Fic − polski działacz opozycyjny
 Atanazy Fic − rzymskokatolicki archeolog biblista, zakonnik i teolog
 Stanisław Fic − polski działacz państwowy
 Victor Miroslav Fic − czesko-kanadyjski politolog i orientalista